El cinc-cents (escrit 500 o D segons el sistema de numeració utilitzat) és un nombre natural múltiple de cent que segueix al nombre 499 i precedeix al nombre 501. És la meitat de mil. La seva representació binària és 111110100, la representació octal 764 i l'hexadecimal 1F4.
La seva factorització en nombres primers és 24 × 5² = 500.

Ocurrències del cinc-cents
 Representa el màxim valor dels bitllets d'euro
 Era la moneda més gran en valor de la pesseta
 És mig mil·lenni o mig quilo
 Hi ha un joc de cartes amb aquest nom
 Anys 500 i 500 aC

Nombres del 501 al 599 

500